Haverstraat (Utrecht)
 Haverstraat (Zuidwolde)
 Haverstraat (Markelo)
 Haverstraat (Leiden)
 Haverstraat (Purmerend)